Becks Lake ist der Name folgender Seen in den Vereinigten Staaten:

 Becks Lake (Florida)
 Becks Lake (Michigan)
 Becks Lake (Minnesota)

Siehe auch:
 Beck Lake